Цдака:

 Цдака — одна из заповедей в иудаизме.
 Цдака, Софи (род. 1975) — израильская актриса, певица и телеведущая самаритянского происхождения.